Ификл () — в древнегреческой мифологии:
 Ификл (сын Амфитриона) — сын Амфитриона и Алкмены, единоутробный брат Геракла.
 Ификл (сын Фестия) — герой из Этолии, аргонавт.
 Ификл (сын Филака) — отец Протесилая, что привёл под Трою ополчение из фессалийского города Филаки.
 (43706) Ификл — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.